Classe Ouragan peut faire référence à deux classes de navires : 
 la , une classe de transport de chalands de débarquement, ainsi que le nom du premier navire de cette classe, l'Ouragan (L 9021) de la Marine nationale française ;
 la , une classe de navires de garde de la Marine soviétique.